Desa Sumowono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumowono (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Sumowono (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 110,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar